__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
Телекомпания ВТВ — российская телекомпания, начавшая вещание 20 февраля 1991 года из Волгодонска, с охватом территории радиусом 150 км.
Трансляция ведется на девять территорий Ростовской области, в том числе: Волгодонской, Цимлянский, Зимовниковский, Морозовский, Мартыновский, Орловский, Дубовский районы. Зрительская аудитория превышает 450 тысяч человек.

История 
Датой создания телекомпании можно считать 20 февраля 1991 года, когда вышел в эфир первый выпуск информационной программы «Новости «9 канал». Тогда ВТВ вещал на 9 ТВК, поэтому новостную программу так и назвали. А в 1993 году, начавший вещание в России канал «ТВ-6» стал сетевым партнёром ВТВ, и все программы были переведены на трансляцию в рамках эфира «ТВ-6».

Информационно-политические программы ВТВ в 90-е годы были ориентированы на освещение деятельности городской власти. В 1997 году в эфире появились сразу несколько авторских программ. Первая в Волгодонске программа по криминальной тематике «Щит» под руководством Натальи Завгородней неоднократно становилась номинантом и победителем межгосударственного фестиваля стран СНГ и Балтии.
Информационно-развлекательная программа «Ходят слухи», которую вела Валерия Жаркова, шокировала горожан самыми необычными новостями сарафанного радио и рассказами очевидцев о неопознанных летающих объектах над Волгодонском. 
«Подиум» под руководством Натальи Котовой стал народной программой, в эфире которой горожане раскрывали свои таланты и просто дарили хорошее настроение. 
Авторская программа Ларисы Лариной «Салон» открывала секреты женской привлекательности и красоты.

В 1996 году сетевым партнером телекомпании ВТВ стал российский развлекательный канал «СТС».
А в январе 2002 года руководством ВТВ было принято решение о смене сетевого партнёра «ТВ-6» на «ТВ-Центр», как более перспективного.
В этом же году телекомпания ВТВ впервые поддержала фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души», впоследствии став его генеральным информационным партнером.
Смелость как и принципиальность для телекомпании чуть не стоили эфирной свободы. Администрация города Волгодонска против ВТВ подала в суд исковое заявление в феврале 2002 года. Формальным требованием мэрии было признание недействительной регистрации Устава ВТВ и восстановление прав Администрации в составе учредителей телекомпании. Для ВТВ это означало полной и безоговорочное подчинение Администрации, которая таким образом решила разделаться с неудобным для себя СМИ. В это время ВТВ поддержали независимые городские газеты, центральные «Коммерсантъ», «Известия», «Телекомпания НТВ». И самое важное — на стороне ВТВ были главные судьи — горожане. Спустя несколько месяцев судебных разбирательств, в мае 2003 года Волгодонский суд отказал в удовлетворении иска. И это значило, что руководство ВТВ отстояло своё право на независимость, а горожане — на получение достоверной информации.

Еще в 2002 году ВТВ произвел ребрендинг в эфире: сменили логотип, оформление и название главной информационной программы. С 5 апреля 2002 года в эфире появилась программа «Новости ВТВ» (сменившая «Новости «9 канал»), она выходила в эфир по понедельникам, средам и пятницам в 19:00 на канале «ТВ-Центр» в г. Волгодонске.
В этот период телекомпания ВТВ открывает новые авторские программы, и что самое главное — социальные проекты. Программа Ольги Акуловой «Наша Марка», которая на длительное время стала путеводителем по товарам и услугам Волгодонска. Наталья Завгородняя продолжила информационную программу криминальной тематики, её «Территория закона» стала единственной телепрограммой, освещающей работу силовых структур, на востоке Ростовской области. 
По инициативе генерального директора телекомпании Анатолия Горбунова был создан проект «Свой человек», рассказывающий о личностях, оказавших влияние на развитие города. Его автором стал Егор Хохлачев. 
«Чтобы знали и помнили» - таков был девиз для программы «Сто маленьких пьес», рассказывающий об исторических местах Волгодонска. 
Впервые в городе ВТВ стало автором социального проекта «Улыбка ребенка». Благотворительная акция получила поддержку предпринимателей и телезрителей. Для ВТВ это самый длительный и масштабный проект, он проводится в июне, а своё начало берет в 2003 году. За это время телекомпания, при поддержке бизнесменов и горожан, помогла сотням детей, украсив их жизнь приятными моментами, сбывшейся мечтой, интересными поездками и необходимой помощью.

В 2006 году телекомпания стала Кавалером Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия». 
В 2011 году главная информпрограмма канала вновь пережила изменения — с 1 сентября 2011 «Новости ВТВ» стали выходить в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18:30, с повтором в 19:30.

Программы производства телекомпании ВТВ по сей день транслируются на каналах «СТС» и «ТВ-Центр» в г. Волгодонске.

Команда 
Руководство

Генеральный директор с 1991 по 1999 г.г. — Леонид Анатольевич Шаронов.
Генеральный директор с 1999 по настоящее время — Анатолий Васильевич Горбунов.

Редакторы информационных программ
Александра Позднякова (04.04.1990—01.02.1992 в Центре НТТМ «Пульс»)
Людмила Биляева (01.11.1991—01.09.1992 в Центре НТТМ «Пульс») редактор рекламного отдела, ведущая и основатель программы «Музыкальные поздравления»
Светлана Сиденко (02.02.1992—11.04.1995)
Римма Прокофьева (12.04.1995—01.05.1996)
Николай Газарян (01.05.1996—01.04.1997)
Вадим Койнов (01.04.1997—10.06.1998)
Светлана Черноусова (11.06.1998—01.11.2002)
Наталья Завгородняя (01.11.2002—02.06.2007)
Ольга Солодовникова (02.06.2007—26.11.2010)
Артем Андросов (27.11.2010—23.03.2012)
Артем Бегоцкий (26.03.2012—30.06.2012)
Артем Андросов (02.07.2012—31.08.2013)
Анастасия Дубас (01.09.2013-08.03.2016)
Артем Бегоцкий (с 09.03.2016 по настоящее время)

Программы 
 Новости ВТВ (по будням в 18:30, с повтором в 19:30)
 Добрый вечер
 Семейная азбука
 Христианская страничка (долгожитель эфира, с 1993 по настоящее время)
 Музыкальный презент

Программы, снятые с производства

 Enerjaizer
 NewsBlock
 Продлёнка
 Style Crash
 Актуальный репортаж
 Аплодисменты
 Будьте здоровы
 Дамский клуб
 Время говорить
 Деловой компас
 Евротоп
 Киновирус
 Кок-Шоу
 Кухня от Колиша
 Мелодром
 Музыкальные поздравления
 Наша марка
 Новый город
 Особый случай
 Персона
 Подиум
 Помоги себе быть здоровым
 Послесловие
 Пресстранзит
 Приколы на блюдечке
 ПроТачки
 Редкая птица
 Салон
 Сельские вести
 Свой человек
 100 маленьких пьес для города
 Территория Закона
 Фишка
 Ходят слухи
 Щит

Награды 
 Фестиваль донских телевещателей «Лазоревый цвет», Шахты, 2000 г.
Диплом в номинации «Программа новостей»
 
 Кинофестиваль «Правопорядок и общество», Москва, 2001 г.
Диплом в номинации «Информационная телевизионная программа»
Диплом за творческий поиск в выборе темы в программе «Щит»
Диплом в номинации рекламный ролик
Диплом в номинации репортаж с места событий
 
 Фестиваль донских телевещателей «Лазоревый цвет», Таганрог, 2002 г.
Диплом в номинации «Лучший ведущий программы»
Диплом в номинации «Программа новостей»
Диплом в номинации «Лучший теледизайн»

 Международный благотворительный фонд «Меценаты столетия», Москва 2006г.
Получено звание Кавалера фонда
 
 Фестиваль донских телевещателей «Лазоревый цвет», Сальск, 2010 г.
Победитель в номинации «Лента новостей»

Ссылки 
Официальный сайт

Культура Волгодонска
Телеканалы, запущенные в 1991 году
Локальные телеканалы России